Влади́мир Оболе́нский:
 
 Оболенский, Владимир Владимирович (1841—1903) — земский деятель, меценат и издатель. Статский советник (1881).
 Оболенский, Владимир Иванович — удельный князь оболенский на службе у литовских князей.
 
 Оболенский, Владимир Сергеевич (1847—1891) — генерал-лейтенант, гофмаршал.